Fonfría (Zamora), un municipi de la província de Zamora, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Fonfría (Terol), un municipi d'Aragó, situat a la província de Terol, a la comunitat autònoma de Aragó i enquadrat a la comarca de Jiloca.